«Блуберри» () — вестерн французского режиссёра Жана Кунена 2004 года с элементами фэнтези.

Сюжет 
Майка Блуберри, непутёвого сына преуспевающих фермеров из Луизианы, отчаявшиеся родители отправляют «на перевоспитание» на Дикий Запад, поработать на ранчо у сурового дяди. Но натура берёт своё, и вскоре юноша сбегает в соседний городок, прихватив с собой денежки неласкового родственника. Здесь Майк находит свою первую любовь в лице смазливой проститутки Мадлен, но встречает неожиданное препятствие со стороны её бывшего возлюбленного Блаунта, тяжело ранящего героя и безжалостно убивающего девушку.

Бесчувственного Майка находят в пустыне местные апачи-чирикауа, отправив на излечение своему шаману Руни, укрывающемуся от мира в расположенных неподалёку Скалистых горах. В тайном подземном убежище старого лекаря Майк не только излечивается телесно, но и преображается духовно, приобретая познания в индейской магии…

Спустя годы повзрослевший Блуберри возвращается в тот самый город, где некогда чуть не лишился жизни. Сделавшись шерифом и успешно борясь с преступниками вместе со своим помощником Джимми Макклуром, он быстро завоёвывает себе авторитет у местных жителей и сердце дочери влиятельного скотовода Грега Салливана Марии, а также легко находит взаимопонимание со спасшими его когда-то от верной гибели индейцами, заслужив от них прозвище Разбитый Нос. А приструнив заезжих авантюристов Прозита и Вудхеда, которые, раздобыв старинный манускрипт и попытавшись проникнуть в горное святилище апачей, едва не разжигают новую войну, он чудом сохраняет в округе мир.  

Но когда в городе появляется разыскивающий индейские сокровища таинственный незнакомец, Майк узнаёт в нём бывшего врага, фатальная встреча с которым едва не стала причиной его гибели. Жаждущий мести Блуберри отправляется за вырвавшимся из-под ареста коварным Блаунтом в погоню в недра Скалистых гор. Но, в конечном итоге, так и не совершает там долгожданного возмездия, а находит себе новую любовь и душевный покой…

В ролях 
 Венсан Кассель — Майк Блуберри
  — Молодой Майк Блуберри
 Чеки Карио — дядя Майка
 Ваина Джоканте — Мадлен
 Джульетт Льюис — Мария Салливан
 Майкл Мэдсен — Уоллес Себастьян Блаунт
 Эдди Изард — Прозит
 Джимон Хонсу — Вудхед
 Темуэра Моррисон — Руни
 Гильельмо Аревало — Хитсин
 Эрнест Боргнайн — Роллинг Стар
 Колм Мини — Джимми Макклур 
 Джеффри Льюис — Грег Салливан
 Николь Хильтц — Лола
 Катери Уолкер — Катрина

Награды 
Режиссёр фильма получил награду «Большая премия» (серебро) в 2004 году на Шведском фантастическом кинофестивале.

Примечания

Ссылки 
 
 Blueberry на сайте film.ru

Приключенческие фильмы Франции
Приключенческие фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы Мексики
Вестерны Мексики
Экранизации комиксов
Вестерны Франции
Вестерны Великобритании
Фильмы Франции 2004 года
Фильмы на английском языке
Фильмы TF1 Films Production